So Long kan avse:

 So Long (sång av The Kinks) – en sång utgiven av The Kinks från albumet Kinda Kinks 1965.
 So Long (ABBA-låt) – en sång utgiven av ABBA på albumet ABBA 1975
 So Long (sång av Sophie Zelmani) – en sång utgiven av Sophie Zelmani på albumet Precious Burden 1998.